Мора́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Бордо, 34 км на південний захід від Періге.

Історія 

1 січня 2019 року Моран, Лавесьєр, Сен-Жан-д'Еро i Сен-Жульєн-де-Крампс було об'єднано в новий муніципалітет Еро-Крампс-Моран.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 442 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1075,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Моран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Моран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь